Sedm je číslo i číslice, má ale více významů:

 7 – rok
 7 (číslo) 

související rozcestníky
 Sedma
 Sedmička

články jejichž názvy obsahují slovo sedm nebo sedmero
 Seznam článků začínajících na „Sedm“
 Sedm anglosaských království
 Sedm ctností
 Sedm dcer Eviných
 Sedm divů světa
 Nových sedm divů světa
 Sedm divů Ukrajiny
 Sedm druhů
 Sedm Dvorů - vesnice, část města Moravský Beroun
 Sedm (film) – film Davida Finchera s tematikou sedmi smrtelných hříchů.
 Sedm hlavních hříchů
 Sedm Chalup - malá vesnice, část obce Brloh v okrese Český Krumlov
 Sedm chlebů - pískovcová formace na Kokořínsku
 Sedm let neštěstí – film Maxe Lindera
 Sedm let v Tibetu – kniha Heinricha Harrera
 Sedm let v Tibetu (film) – film Jeana-Jacquesa Annauda
 Sedm mostů města Královce – matematický problém
 Sedm mudrců - v řecké tradici dávní moudří muži
 Sedm nebes
 Sedm pramenů - místo na ostrově Rhodos
 Sedm proti Thébám - řecká báje
 Sedm římských pahorků, na nichž stál starověký Řím
 Sedm samurajů – film Akiro Kurosawy
 Sedm sester - více významů
 Sedm statečných – americký westernový film
 Sedm svobodných umění
 Sedm špicí - skupina skal u obce Přísečná
 Sedm zastavení bolesti Panny Marie - více významů

podobné články
 Sedmá pečeť – film, režie Ingmara Bergmana
 Sedmero krkavců – pohádka a její filmové adaptace
 Sedmý kontinent – film Michaela Hanekeho

Externí odkazy